Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чотириразовими чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Кеті Джордан і Елізабет Смайлі з рахунком 5–7, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 

  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (півфінал)
  Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
  Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (півфінал)
  Барбара Поттер /  Шерон Волш-Pete (чвертьфінал)
  Svetlana Cherneva /  Лариса Савченко (чвертьфінал)
  Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (3 коло)
  Розалін Феербенк /  Енн Гоббс (1 коло)
  Бетсі Нагелсен /  Енн Вайт (3 коло)
  Джо Дьюрі /  Кріс Еверт-Ллойд (чвертьфінал)
  Еліз Берджін /  Алісія Молтон (3 коло)
  Лі Антонопліс /  Кенді Рейнолдс (1 коло)
  Джиджі Фернандес /  Джоанн Расселл (знялася)
  Вірджинія Рузічі /  Андреа Темашварі (чвертьфінал)
  Карлінг Бассетт /  Андреа Леанд (2 коло)
  Беверлі Моулд /  Пола Сміт (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1985 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір